Le sigle CSEN peut faire référence à :

 Confédération syndicale de l'Éducation nationale, en France ;
 Conseil scientifique de l'Éducation nationale, également en France.